409-я стрелковая дивизия (409 сд) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Боевые периоды — со 2 декабря 1942 по 29 марта 1943 года, с 1 июня по 23 июля 1943 года и с 8 августа 1943 по 11 мая 1945 года.

История 
409 сд была сформирована в сентябре 1941 года в Ленинакане. Принимала участие в освобождении Кубани, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.

8 января 1944 года дивизии приказом верховного главнокомандующего было присвоено почётное наименование «Кировоградской».

В дивизии выпускалась газета «Боевое знамя».

Расформирована в 1945 году.

Полное наименование дивизии 
409-я стрелковая Кировоградско-Братиславская ордена Богдана Хмельницкого дивизия.

Боевой состав 
 675-й стрелковый полк
 677-й стрелковый полк
 684-й стрелковый полк
 964-й артиллерийский полк
 196-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 192-я зенитная батарея (688-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион — до 1.7.1943)
 463-я отдельная разведывательная рота
 682-й отдельный сапёрный батальон
 852-й отдельный батальон связи (784-я отдельная рота связи)
 486-й медико-санитарный батальон
 479-я отдельная рота химической защиты
 344-я автотранспортная рота
 251-я полевая хлебопекарня
 826-й (409-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 1460-я полевая почтовая станция
 731-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Василян, Арташес Аршакович (19 августа 1941 — 2 февраля 1942), полковник.
 Запорожченко, Михаил Иванович (3 февраля — 14 июля 1942), комбриг.
 Василян, Арташес Аршакович (15 июля — 5 ноября 1942), полковник.
 Гладков, Василий Фёдорович (6 ноября 1942 — 18 январь 1943), полковник.
 Добровольский, Михаил Игнатьевич (19 января — 4 декабря 1943), полковник.
 Сорокин, Гавриил Степанович (5 декабря 1943 — 6 февраля 1944), полковник.
 Гречаный, Евстафий Петрович (7 февраля 1944 — 1 мая 1945), генерал-майор.

Награды дивизии 
 8 января 1944 года — почетное наименование «Кировоградская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 8 января 1944 года — в ознаменовании одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Кировоград.
 29 марта 1944 года —  Орден Богдана Хмельницкого II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 года — за образцовое выполнение заданий командования в боях за освобождение города Ново-Украинка и важного железнодорожного узла Помошная и проявленные при этом доблесть и мужество.
 17 мая 1945 года — почетное наименование «Братиславская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 083 от 17 мая 1945 года — в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за овладение городом Братислава.

Награды частей дивизии:
 675-й стрелковый Краснознаменный полк
 677-й стрелковый Краснознаменный ордена Суворова полк
 684-й стрелковый ордена Суворова полк
 964-й артиллерийский ордена Суворова полк
 682-й отдельный сапёрный ордена Александра Невского батальон

Отличившиеся воины 
 Герои Советского Союза:
 Лебедев, Алексей Фёдорович, младший лейтенант, командир взвода 677-го стрелкового полка.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней:

 Анпилогов, Поликарп Иванович, сержант, командир отделения 463 отдельной разведывательной роты.
 Михалёв, Василий Павлович (полный кавалер ордена Славы), старшина, командир отделения взвода разведки 684 стрелкового полка.
 Потапов, Михаил Васильевич, сержант, помощник командира взвода 463 отдельной разведывательной роты.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Из исторического формуляра 409-й стрелковой дивизии за 1941—1945 годы
 Саркисян О. Школа, пропущенная через моё сердце.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Армянские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году